De Slowaakse Superliga 1996/1997 was het vierde seizoen in de hoogste afdeling van het Slowaakse voetbal sinds de vreedzame ontmanteling van Tsjecho-Slowakije. Aan de competitie deden voor het eerst zestien clubs mee. Titelverdediger was ŠK Slovan Bratislava, dat ditmaal niet verder kwam dan de derde plaats. Van de vier nieuwkomers degradeerde FK ZTS Dubnica naar de 1. slovenská futbalová liga, samen met FC Nitra. MŠK Žilina (9e), FC Tauris Rimavská Sobota (12e) en Artmedia Petrzalka (13e) wisten zich te handhaven in de hoogste afdeling.

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Zie ook
Slowaaks voetbalelftal in 1996
Slowaaks voetbalelftal in 1997

Slowaakse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1996/97